Rotonda o intersecció giratòria, construcció viària amb forma circular
 Rotonda (arquitectura), construcció amb forma circular
 «La Rotonda», edifici modernista de Barcelona
 Rotonda pentagonal un dels sòlids de Johnson